Гуппи может означать:
 Гуппи — пресноводная живородящая рыба.
 Гуппи и пузырики (англ. Bubble Guppies) — детский американский мультсериал,
 Гуппи, Роберт Джон Лечмер (1836—1916) — британский натуралист, в честь которого названа рыбка гуппи.